Amurske (în ) este localitatea de reședință a comunei Amurske din raionul Krasnohvardiiske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Amurske era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Amurske, Amurske
Amurske, Amurske, Krasnohvardiiske
Amurske, Amurske, Krasnohvardiiske, Crimeea